MPK Białystok – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Białymstoku
 MPK Brzesko – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Brzesku
 MPK Częstochowa – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie
 MPK Gniezno – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie
 MPK Inowrocław – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu
 MPK Kielce – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach
 MPK Kraków – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie
 MPK Kraśnik – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kraśniku
 MPK Legnica – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy
 MPK Lublin Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie
 MPK Łomża – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łomży
 MPK-Łódź – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź
 MPK Sól – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Nowej Soli
 MPK Nowy Sącz – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu
 MPK Olsztyn – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie
 MPK Opoczno – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Opocznie
 MPK Poznań – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
 MPK Radom – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu
 MPK Radomsko – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomsku
 MPK Rzeszów – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie
 MPK Siedlce – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach
 MPK Sieradz – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu
 MPK Świdnica – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy
 MPK Tarnów – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Tarnowie
 MPK Tczew – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tczewie
 MPK Wałbrzych – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Wałbrzychu
 MPK Wrocław – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu
 MPK Włocławek – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku
 MPK Zduńska Wola – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Zduńskiej Woli

Zlikwidowane:
 MPK Chełm - przekształcone w CLA Chełm.
 MPK Elbląg - przekształcone w ZKM Elbląg.
 MPK Gdynia - podzielone między PKM, PKA i PKT.